Rauschenberg – comune tedesco
 Friedrich Wilhelm Rauschenberg – architetto tedesco
 Reinhard Rauschenberg – politico e sindacalista tedesco
 Robert Rauschenberg – fotografo e pittore statunitense